Groepsportret
Een familiefoto, Joods monument, een oorlogsmonument in de Nederlandse stad Woerden